La revolución puede hacer referencia a:

 La revolución, película de Argentina de 1973.
 La revolución, el séptimo álbum de estudio del dúo de reguetón Wisin & Yandel, lanzado en 2009.